tal – pierwiastek chemiczny, metal (symbol Tl, łac. thallium)

Osoby 
 Dawid Tal (ur. 1950) – izraelski polityk, były członek Knessetu z listy partii Kadima
 Iddan Tal (ur. 1975) – izraelski piłkarz, występujący na pozycji lewego pomocnika
 Jisra’el Tal (1924-2010) – izraelski wojskowy, generał Sił Obronnych Izraela
 Josef Tal (1910-2008) – izraelski kompozytor, pianista, profesor muzyki
 Michaił Tal (1936-1992) – łotewski szachista, mistrz świata w szachach
 Tali (1989-) – izraelsko-francuska piosenkarka i tancerka

Zobacz też 
 Thal